Termenul magazin se poate referi la:
 revistă
 prăvălie sau centru comercial
 Magazin, o formație muzicală

Publicații 
 Revista Magazin 
 Magazin agricol 
 Magazin M-R